

Чапел-Гілл — місто, штат Північна Кароліна
 Чапел-Гілл — місто, штат Теннессі